Лос Грингос има више значења:

 Лос Грингос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Грингос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Грингос, Ранчо де Маргарита (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Грингос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику